Motiv har flere betydning:

 Motiv (musik) – den mindste enhed en melodi er opbygget af.
 Motiv (årsag) – årsagen til en bestemt handling.
 Motiv (afbildning) – en afbildning af et eller flere objekter.
 Motiv (tv-serie) - En krimiserie